John Gorrie ist der Name folgender Personen:

* John Gorrie (Mediziner) (1802–1855), britischer Arzt und Erfinder
 John Gorrie (Richter) (1829–1892), britischer Richter und Kolonialbeamter 
 John Gorrie (Regisseur) (* 1932), britischer Regisseur und Drehbuchautor